V peut faire référence à :
 la lettre V,  lettre et  consonne de l'alphabet latin ;
 le chiffre V, 5 en chiffres romains.

Arts et culture

Écrit 
V, un magazine de mode américain publié depuis 1999
 V., un roman de Thomas Pynchon
 V, le héros de la bande dessinée V pour Vendetta d'Alan Moore et David Lloyd, et du film V pour Vendetta qui en a été tiré en 2006

Musique 
 V, le cinquième album studio du groupe américain Maroon 5 sorti en 2014 ;
 V, le premier album solo de Vanessa Hudgens ;
 V, le cinquième album studio du groupe de metal progressif américain Symphony X ;
 V, le cinquième album studio du groupe de rock progressif américain Spock's Beard sorti en 2000 ;
 V, le cinquième album studio du groupe de Pop/Rock américain Jonas Brothers sorti en 2013 ;
 V , titre de la cinquième musique de l'album  du groupe de heavy metal Iced Earth ;
 V, premier titre du cinquième album studio du groupe de metal Bullet For My Valentine, sorti en  ;
 V (뷔), nom de scène de Kim Tae Hyung (김태형), chanteur et membre du groupe de K-pop Bangtan Sonyeondan (방탄소년단), compositeur et acteur ;
 V, groupe musical de Power trio rock français ;
 V, le quatrième album solo de Vald.

Télévision 
 V, une série télévisée américaine de science-fiction débutée en 1983 :
  V, la première partie de la série, constituée de 2 téléfilms de 100 minutes environ, diffusée en mai 1983
 V, la Bataille finale, suite de la mini-série, constituée de 3 téléfilms de 90 minutes environ, diffusée en mai 1984
  V : La série, suite inachevée de la série, constituée de 19 épisodes de 48 minutes environ, diffusée entre octobre 1984 et mars 1985
 V, une série télévisée américaine diffusée à partir de 2009, reboot de la série de 1983 ; Liste des épisodes de V
 V, un réseau de télévision québécois

Sciences et techniques 
 V, le vanadium, élément chimique de numéro atomique 23 ;
 V, la valine dans la transcription d'une chaîne polypeptidique
 V ou v, nom de  fréquemment attribué à :
 un potentiel électrique (également noté U ou E),
 une vitesse,
 un volume ;
 V, le symbole du volt ;
 V, un langage de programmation compilé généraliste ;
 Cylindres en V, une disposition possible des cylindres dans un moteur à pistons ;
 Une version améliorée d'un  ou d'un logiciel se nomme parfois V2, V3, etc., ce qui signifie , , etc. ;
 En phonétique, le V a inspiré plusieurs symboles de l'alphabet phonétique international :
 [v] représente la consonne fricative labio-dentale voisée,
 [ⱱ] représente la consonne battue labio-dentale voisée,
 [ʋ] représente la consonne spirante labio-dentale voisée,
 [ʌ] représente la voyelle mi-ouverte postérieure non arrondie.

Autres 
 ∨, pour représenter l'opérateur logique « ou » ;
 V de la victoire, un symbole ;
 V, un parti politique suédois (Vänsterpartiet) ;
 V, un gratte-ciel de Montréal au Canada ;
 V, le héros du jeu-vidéo Devil May Cry 5 ;
 V, le héros du jeu-vidéo Cyberpunk 2077 ;
 V, code du Vatican, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Symbole chimique